Ashville ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada:
 Ashville (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten:
 Ashville (Alabama), im St. Clair County
 Ashville (Florida), im Jefferson County
 Ashville (Kentucky), im Jefferson County
 Ashville (Louisiana), im Tensas Parish – nicht mehr existent
 Ashville (Maine), im Hancock County
 Ashville (New York), im Chautauqua County
 Ashville (Ohio), im Pickaway County
 Ashville (Pennsylvania), im Cambria County
 Ashville (Virginia), im Fauquier County

Sonstiges:
 Ashville Bridge Creek, Fließgewässer in Virginia Beach, Virginia
 Ashville Pond, See im Washington County, Rhode Island

Siehe auch
Asheville, Stadt in North Carolina